Командный Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин по блицу 2016 года  прошёл 4 октября в Таллине по круговой системе.

Приняли участие 7 команд, представляющие 6 федераций. Сборные России и Нидерландов не приняли участие.

В команде могли участвовать два основных игрока + два запасных. Всего участвовал 14 спортсменок.

В случае равенства командных очков следующий критерий — по личной встрече и результату 1-ой доски.

Призёры 
 — Польша (Наталия Садовска, Арлета Флисиковска),

 — Украина (Виктория Мотричко, Ольга Балтажи),

 — Латвия (Елена Чеснокова, Мария Коледа)

Состав участников

Ход турнира 
R — раунд

В таблице указывается количество командных очков после каждого тура

Спортивные итоги 
 Таблица

результат по доскам

Ссылки 
страница турнира

состав участников

таблица турнира

результат по доскам

Примечания 

События 4 октября

Спорт в Эстонии в 2016 году
2016 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Таллине
Шашки
Октябрь 2016 года
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по шашкам в Эстонии